Села:
 Ніжинське — Сумська область, Кролевецький район
 Ніжинське — Чернігівська область, Ніжинський район
 Ніжинське — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район